Anne Zink (1935- ), historienne française ;
 Gaston Zink (1921-1999), linguiste français ;
 Georges Zink (1909-2003), poète français ;
 Lee Zink (1981- ), joueur américain de crosse ;
 Michel Zink (1945- ), philologue et romancier français ;
 Nell Zink (1964- ), romancière américaine.

Autres 

 (16742) Zink, un astéroïde de la ceinture principale
 Zink (pour zero ink), technologie d'impression